Жили́нский — русская фамилия; имеет женскую форму Жилинская.

Известные носители 
 
 Жилинский, Алексей Александрович (1891—1962) — русский советский краевед, зоолог, исследователь промыслов на Севере, писатель.
 Жилинский, Андрей Матвеевич (Андрюс Олека-Жилинскас; 1893—1948) — драматический актёр, режиссёр и педагог, муж актрисы Веры Соловьёвой. Артист 2-го МХАТа в 1913—1929 годах, сотрудник МХТ в 1918—1922. В 1921—1924 гастролировал в Европе («Пражская группа артистов МХТ»). С 1929 года — в эмиграции, сначала в Берлине, затем в Каунасе (Литва). С 1929 года директор Литовского государственного театра, создатель при нём еврейской студии. С 1935 года — в США.
 Жилинский, Аполлон Иванович — Георгиевский кавалер; ротмистр; № 9839; 26 ноября 1855.
 Жилинский, Арвид Янович (1905—1993) — латвийский советский композитор, пианист, педагог, народный артист СССР.
 Жилинский, Борис Леонидович (1890—1961) — русский (советский) пианист, заслуженный артист РСФСР. Сын (?) генерала Л.П. Войшин-Мурдас-Жилинского.
 Жилинский, Вацлав (1803—1863) — католический епископ могилёвский.
 Жилинский, Владимир Эрастович — Георгиевский кавалер; подпоручик; 21 марта 1915.
 Жилинский, Герман Борисович (1914—1990) — советский учёный-геолог, доктор геолого-минералогических наук (1958), член-корреспондент АН Казахстана.
 Жилинский, Дмитрий Дмитриевич (1927—2015) — советский и российский художник-живописец и график, педагог, профессор, академик.
 
 Жилинский, Игорь Валентинович (род. 1963) — советский и российский хоккеист, российский тренер по хоккею с шайбой, мастер спорта по хоккею, заслуженный тренер России.
 Жилинский, Иосиф Ипполитович (1834—1916) — русский геодезист.
 Жилинский, Карл Христианович — Георгиевский кавалер; майор; № 7479; 12 января 1846.
 Жилинский, Осип Андреевич (?—1801) — Георгиевский кавалер; генерал-майор; № 1833; 26 ноября 1807.
 
 Жилинский, Яков Григорьевич (1853—1918) — русский военачальник, генерал от кавалерии.

Жилинская 
 Жилинская, Ядвига (1910—2009) — польская писательница и сценаристка.

Двойная фамилия 
 Байчи-Жилински, Эндре (1886—1944) — венгерский политик и журналист.
 Войшин-Мурдас-Жилинский, Ипполит Паулинович (1856—1926) — русский военачальник, генерал от инфантерии.
 Войшин-Мурдас-Жилинский, Леонид Паулинович (1861—1924) — русский военачальник, генерал-лейтенант.

Топоним 
 Жилинский — упразднённый в 1934 году посёлок, вошедший в состав города Заволжск (ныне административный центр Заволжского района Ивановской области России).
 Жилинский край
 Жилинский сельсовет

См. также 
 Жилинские (деревня)
 Войшин-Мурдас-Жилинский